Шпольский — еврейская фамилия, от названия населённого пункта Шпола (от него же — другая еврейская фамилия, Шполянский). Известные носители:
 Шпольский, Михаил Рафаилович — химик
 Шпольский, Эдуард Владимирович (1892—1975) — физик, физико-химик